Крупнейшим из аэропортов Казахстана считается аэропорт Алматы. Свою историю аэропорт ведет еще с 1935 года, а в 2012 году признан лучшим в СНГ. В год этот аэропорт обслуживает более четырех миллионов пассажиров.

Второе место по количеству внутренних авиаперевозок из аэропортов Казахстана занимает столичный в Астане. На сегодняшний день аэропорт модернизирован и способен принимать все типы воздушных судов. В 2012 году аэропорт Астаны обслужил более двух миллионов туристов, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья.

Не только крупные аэропорты Казахстана хорошо развиваются, государство уделяет внимание и аэропортам поменьше. Так, благодаря проведенной модернизации в 2011 году лучшим аэропортом СНГ стал аэропорт Актау, он же в 2009 был удостоен звания «Перспективно развивающийся аэропорт стран СНГ». Реконструируется и аэропорт Атырау, запланировано расширение взлетно-посадочных полос, а также установка новой светотехнической системы.

Список основных аэропортов Казахстана

Список региональных аэропортов Казахстана 

Примечание: аэропорты Актау, Балхаш, Караганда, Нурсултан Назарбаев, Тараз, Талдыкорган, Шымкент, Боралдай используются также военной авиацией — Силами воздушной обороны Республики Казахстан.

См. также 
 Список наиболее загруженных аэропортов Казахстана
 Транспорт Казахстана

Ссылки 
 Список крупных аэропортов Казахстана
 История АМСГ Казахстана

Казахстан
Аэро